Saint-Grégoire kan syfta på:

Frankrike 

 Saint-Grégoire, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,                           
 Saint-Grégoire, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien,                                                          
 Saint-Grégoire-d'Ardennes, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                           
 Saint-Grégoire-du-Vièvre, departementet Eure i regionen Normandie,